Японское чтение имени Суня Укуна, главного героя классического китайского романа «Путешествие на Запад»
 Сон Гоку — главный герой цикла произведений «Жемчуг дракона»
 Сон Гоку — псевдоним японского рестлера Масахиро Таканаси (高梨 将弘)
 Son Goku — немецкая рок-группа